Zumkley ist der Familienname folgender Personen:

 Kaspar Zumkley (1732–1794), deutscher Jesuit und Pädagoge
 Peter Zumkley (* 1936), deutscher Politiker (SPD)